Тени () — військово-служила знать у пізній англосаксонський період історії Британії.
 «Тени» () — другий студійний альбом української російськомовної співачки Йолки.